Архиепа́рхия Cвято́й Мари́и в Астане́ (; ) — римско-католическая архиепархия с центром (кафедрой) в городе Астана (Казахстан). Архиепархия Пресвятой Девы Марии в Астане является митрополией, вместе с суффраганными епархиями Караганды, Алма-Аты и апостольской администратурой Атырау покрывает всю территорию Казахстана. Территория самой архиепархии охватывает Павлодарскую, Акмолинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую область.

Кафедральный собор — Собор Божией Матери Неустанной Помощи, где архиепископом служит Томаш Бернард Пэта.

История 
7 июля 1999 года папа Иоанн Павел II учредил апостольскую администратуру с центром в Астане, которая 17 мая 2003 года была возведена в статус архиепархии. Кафедральным собором архиепархии-митрополии служит церковь Божией Матери Неустанной Помощи. Возглавляет митрополию архиепископ Томаш Пэта. С 5 февраля 2011 года в архиепархии служит викарный епископ — Атанасиус Шнайдер (ORC, орден регулярных каноников Св. Креста), бывший до этого викарным епископом Карагандинской епархии.

Структура 
Архиепархия поделена на 5 деканатов:

 Астанинский деканат
 Кокшетауский деканат
 Костанайский деканат
 Павлодарский деканат
 Петропавловский деканат.

На территории архиепархии существует два грекокатолических прихода, принадлежащих к Украинской грекокатолической церкви, прихожанами которых являются этнические украинцы: приход Святых Верховных Апостолов Петра и Павла в Павлодаре и храм Святого Иосифа Обручника в Астане. Однако эти приходы административно подчинены апостольской администратуре для католиков византийского обряда в Казахстане и Средней Азии.

Статистика 
По данным на 2016 год в архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане насчитывалось 34 прихода, 17 диоцезальных (то есть не монашествующих) и 17 монашествующих священников (общее число монахов — 21, монахинь — 74). Общее число католиков оценивалось в 55 000 человек. В архиепархии также работает местное отделение Каритас.

|-
| 2000 || 90.000 || 3.985.700 || 2,3 || 27 || 11 || 16 || 3.333 ||  || 19 || 27 || 17
|-
| 2001 || 90.000 || 3.985.000 || 2,3 || 31 || 15 || 16 || 2.903 || 2 || 22 || 35 || 18
|-
| 2003 || 90.000 || 3.985.000 || 2,3 || 37 || 23 || 14 || 2.432 ||  || 19 || 43 || 22
|-
| 2004 || 90.000 || 3.985.000 || 2,3 || 34 || 17 || 17 || 2.647 ||  || 25 || 61 || 21
|-
| 2005 || 90.000 || 3.985.000 || 2,3 || 34 || 14 || 20 || 2.647 ||  || 27 || 54 || 34
|-
| 2013 || 60.000 || 3.650.000 || 1,6 || 51 || 27 || 24 || 1.176 || 1 || 28 || 73 || 34
|-
| 2016 || 55.000 || 3.805.000 || 1,4 || 34 || 17 || 17 || 1.617 ||  || 21 || 74 || 34
|}

Примечания

См. также 
 Католицизм в Казахстане
 Религия в Казахстане

Ссылки 
 Статистика на сайте catholic-hierarchy.org 
 Статистика на сайте gcatholic.org 

Архиепархия Пресвятой Девы Марии (Астана)
Религия в Астане